Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es US Open (tenisz) női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Bethanie Mattek-Sands−Lucie Šafářová páros volt, azonban Bethanie Mattek-Sands sérülése miatt ezúttal nem indulhatott. Šafářová a cseh Barbora Strýcová párjaként játszott, de az elődöntőben vereséget szenvedtek a Lucie Hradecká–Kateřina Siniaková párostól.

A győzelmet a tajvani Csan Jung-zsan és a svájci Martina Hingis párosa nyerte, akik a döntőben 6–3, 6–2 arányban győzték le a cseh Hradecká–Siniaková kettőst. Martina Hingis ezzel harmadszor győzött női párosban a US Openen, egyúttal 25. Grand Slam—tornagyőzelmét szerezte meg.

A versenyen elért eredménytől függően Šafářová mellett Martina Hingis, valamint a Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina párosnak volt esélye arra, hogy a világranglista élére kerüljön. Ez utóbbi párosnak ehhez legalább a döntőbe kellett volna kerülnie, de a 3. körben kiestek. Hingis akkor kerülhetett volna az élre, ha megnyeri a tornát, és Šafářová nem jut az elődöntőbe. Šafářová elődöntős helyezésével megtartotta vezető helyét a páros világranglista élén.

A magyar Babos Tímea a cseh Andrea Hlaváčková párban az 5. kiemeltként indulhattak és a negyeddöntőig jutottak.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N2